Il termine Sandfelli può riferirsi a:

 Sandfelli – montagna situata sull'isola faroese di Eysturoy, nella località di Oyndarfjørður, alta 754 metri.
 Sandfelli – montagna situata sull'isola di Eysturoy, nella località di Gjógv, alta 752 metri.
 Sandfelli – rilievo situato sull'isola di Eysturoy, nel villaggio di Oyri, alto 572 metri.
 Sandfelli – rilievo situato sull'isola faroese di Streymoy, alto 537 metri.